Radrennbahn Hannover steht für:

 Radrennbahn am Pferdeturm, 1888 eingeweiht
 Radrennbahn an der Mühlenschänke, 1899 errichtet
 Radrennbahn Messe-Sportpalast, 1949 eröffnet
 Radrennbahn Hannover-Wülfel, 1965 errichtet

Siehe auch:
 Großer Preis von Hannover (Radsport)